Coffey ist der Familienname folgender Personen:

 Aeneas Coffey (1780–1852), irischer Steuerbeamter, Ingenieur und Erfinder
 Ann Coffey (* 1946), britische Politikerin
 Calvin Coffey (* 1951), US-amerikanischer Ruderer
 David Coffey (* 1941), britischer Geistlicher
 Dennis Coffey (* 1940), US-amerikanischer Gitarrist
 Jeremiah Coffey (1933–2014), irischer Geistlicher, Bischof von Sale
 Joe Coffey (* 1988), schottischer Wrestler

 Maria Michta-Coffey (* 1986), US-amerikanische Geherin 
 Mark Coffey (* 1990), schottischer Wrestler
 Olivia Coffey (* 1989), US-amerikanische Ruderin
 Paul Coffey (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert L. Coffey (1918–1949), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Shane Coffey (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Tamati Coffey (* 1979), neuseeländischer Fernsehmoderator und Politiker
 Thérèse Coffey (* 1971), englische Politikerin
 Willie Coffey (* 1958), schottischer Politiker

Coffey ist der Name folgender fiktiven Gestalten:
 John Coffey, Todeskandidat in The Green Mile (Film)

Coffey ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coffey (Missouri)
 Coffey Township (Arkansas)

Siehe auch:
 Coffee
 Coffy